Тере́нкуль — озеро в Чебаркульском районе Челябинской области северо-западнее города Чебаркуль. Располагается в тектоническом разломе.

География 

Вокруг Теренкуля много мелких и средних озёр: Табанкуль, Большой Боляш, Еловое, Большой Кисегач, Чебаркуль, Большой Сунукуль и Аргаяш.

Озеро вытянуто с запада на восток и окружено лесом. В западной части обширные заросли кувшинки. Берега обрывистые. Является проточным — из Табанкуля в Большой Кисегач.

В середине XX века местные санатории сбрасывали в озеро хозяйственные стоки, поэтому оно считается менее чистым среди других чебаркульских озёр. Этот водоём также называют Ташкулёнок.

Административно входит в Непряхинское сельское поселение.

Название 
Название переводится с башкирского как «глубокое озеро» (терен — «глубокий», куль — «озеро»).

Растительный и животный мир 
Дно песочное и каменное. Здесь водятся окунь и чебак, в 2012 году был запущен байкальский омуль.

Примечания 

Озёра Чебаркульского района